Silhouetten steht für:

 Silhouetten (1936), österreichischer Spielfilm von Walter Reisch

Siehe auch:
 Silhouetten op. 8 (Antonín Dvořák 1879)
 Silhouetten-Animation (Animationsart)
 Silhouetten-Sammlung Schubert (Kompositionen)
 Silhouetten-Schnittverfahren (digitale 3D-Rekonstruktion)
 Silhouette (Begriffsklärung)